Ngolo kan syfta på följande platser:

Gabon 

 Ngolo (vattendrag i Gabon), Ogooué-Ivindo,

Mikronesiens federerade stater 

 Ngulu Atoll, atoll, Yap, Ngulu Municipality, 

Robotskapade Mikronesiens federerade staterförgreningar